Володимир Всеволодович Мономах (1053—1125) — Великий князь Київський (1113—1125), син Всеволода Ярославича і дочки візантійського імператора Костянтина IX Мономаха.
 Володимир Всеволодович (князь новгородський) (? — 1141) — князь Новгородський (1136), син князя Новгородського і Псковського Всеволода Мстиславича.
 Володимир Всеволодович (князь стародубський) (1192—1227) — князь Переяславський (1213—1215) і Стародубський (1217—1227), син великого князя Владімірського Всеволода Велике Гніздо і княгині Марії Шварновної.